De Serie B is de op een na hoogste klasse van het Italiaanse voetbal. Tegelijkertijd met de oprichting van de Serie A in 1929 zag de Serie B het levenslicht. Van 1968 tot 2003

speelden niet meer dan 20 clubs in de Serie B. Naar aanleiding van het aanvechten van degradatie door Catania werd de competitie in 2003 echter uitgebreid naar 24 clubs. Het jaar daarna dunde de Serie A uit met twee clubs, waardoor het aantal clubs in de Serie B op 22 kwam te liggen. Dit bleef zo tot dat in 2018 het aantal op 19 kwam te liggen door de uitsluiting van 3 clubs (FC Bari 1908, A.C. Cesena en U.S. Avellino 1912). Sinds 2019 is het aantal clubs weer vastgesteld op 20.

Jaarlijks promoveren 3 clubs naar de Serie A, waarvan 2 rechtstreeks en een na play-offs tussen nummers 3 tot en met 8. De nummers 18 tot en met 20 degraderen direct naar de Serie C. De nummers 16 en 17 spelen een play-out om te bepalen wie de vierde degradant wordt, echter indien de nummer 16 het seizoen met 5 of meer punten boven de nummer 17 eindigt wordt de play-out niet gespeeld en degradeert de nummer 17 direct.

Deelnemende clubs in het seizoen 2022/23

Kampioenen

Eeuwige ranglijst 

Clubs in het vet speelden in het seizoen 2022/23 in de Serie B. Vele clubs speelden door de jaren heen onder verschillende namen in de Serie B. 

Italiaanse voetbalcompetitie